Losa puede hacer referencia a varios artículos:

Construcción
 Losa de piedra, piedra grande, plana y de poco grosor usada para pavimentar suelos, alicatar paredes y como lápida de un sepulcro; (ver indistíntamente Losa (arquitectura));
 Losa de cimentación, superficie de hormigón empleada como soporte en una edificación;
 Losa aligerada bidireccional, de hormigón armado, un tipo de forjado; 
 Losa de dolmen, pieza de piedra, generalmente con forma prismática y de gran dimensión, utilizada como tapa o cierre de algo, o bien formando un pavimento;

Geografía 
 El valle de Losa; en España (alberga varios municipios y lugares):

 Villalba de Losa, localidad de la provincia de Burgos (España);
 Junta de Villalba de Losa, localidad de la provincia de Burgos (España);
 Baró (Losa), localidad de la provincia de Burgos (España);
 Cubillos de Losa, localidad de la provincia de Burgos (España);
 Barriga (Losa), localidad de la provincia de Burgos (España);
 San Pantaleón de Losa, localidad de la provincia de Burgos (España);
 Perex de Losa, localidad de la provincia de Burgos (España);

Otros municipios 
 Losa del Obispo, localidad de la provincia de Valencia (España);
 La Losa (Segovia), localidad de la provincia de Segovia (España);

Arqueología 
 Losa de Maikop, resto con caracteres datado hacia 3700-2500 a. C., en el Museo de Etnografía de San Petersburgo;

Personas 
 Carmen Losa (1959–), actriz y dramaturga;
 Ilse Losa (1913–2006), escritora;
 Jesús Losa, médico deportivo;

Autores de nombres científicos 
 Losa - Taurino Mariano Losa 1893-1965